Pessoas
João Simões Lopes, nobre e político brasileiro
João Simões Lopes (agricultor)
João Simões Lopes Neto, escritor brasileiro

Outros
Aeroporto Internacional de Pelotas, cujo nome oficial é Aeroporto Internacional João Simões Lopes Neto

Joao Simoes Lopes
Família Simões Lopes